Antoni Fijałkowski (1778–1861) – arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego
 Antoni Fijałkowski (1797–1883) – arcybiskup mohylewski